Кубок вызова ФИБА 2009—2010 — 7 розыгрыш третьего по силе турнира Кубок вызова ФИБА среди европейских команд.

Участники

Первый этап

Второй этап

Четвертьфинал 

Серия прошла до 2-х побед, первые игры состоялись 23 марта, ответные 25 марта на площадке команд указанных первыми. Третья игра в сериях не понадобилась.

* если потребуется

Финал четырех

Ссылки 
 ФИБА Европы
 Европейский баскетбол

2009 год в баскетболе
2010 год в баскетболе
Кубок Вызова